Jota steht für:

 Iota (Ι, ι), den 9. Buchstaben des griechischen Alphabets
 (im übertragenen Sinne) Etwas sehr Kleines bzw. Geringes, in Anlehnung daran, dass der Buchstabe Iota (lat. i) das kleinste Schriftzeichen des Alphabets ist
 J, den 10. Buchstaben des spanischen Alphabets
 J, den 10. Buchstaben des portugiesischen Alphabets
 Jota als Produktbezeichnung für Kaffee-Ersatz durch den Produzenten Joh. Jacobs & Co
 Jota (Tanz), spanischer Volkstanz
 jota Publikationen GmbH, christlicher Verlag in Hammerbrücke
 Jota (Eintopf), slowenischer Eintopf bestehend aus Sauerkraut, Kartoffeln und Bohnen
 Lamborghini Miura Jota, Einzelstück für Testzwecke
 Lamborghini Diablo SE30 Jota, limitiertes Umrüstpaket

Jota ist der Künstlername folgender Personen:

 Diogo Jota (Diogo José Teixeira da Silva; * 1996), portugiesischer Fußballspieler
 Jota (Fußballspieler, 1991) (José Ignacio Peleteiro Ramallo; * 1991), spanischer Fußballspieler
 Jota (Fußballspieler, 1993) (João Tiago Serrão Garcês; 1993), portugiesischer Fußballspieler
 Jota (Fußballspieler, 1999) (João Pedro Neves Filipe; * 1999), portugiesischer Fußballspieler

JOTA steht als Abkürzung für:
 Jamboree on the Air, Pfadfindertreffen mit Amateurfunk-Stationen

Siehe auch:
 IOTA

Abkürzung